Luyia peut désigner :
 les Luyia, une population du Kenya et d'Ouganda
 le luyia, une langue bantoue